Rodrigo Brand (Morelia, Michoacán, 26 de agosto de 1995), es un actor mexicano de televisión. Se dio a conocer interpretando a Brandon Heredia en la telenovela mexicana La mexicana y el güero al lado de Itati Cantoral y Juan Soler.

Biografía 
Inició su carrera artística en el Centro de Educación Artística de Televisa de 2015 a 2017. Entre 2018 y 2019 realizó sus primeras apariciones en los unitarios de la empresa, Como dice el dicho y Esta historia me suena.

En 2020 da el salto a los melodramas  llamado por el productor Nicandro Díaz para formar parte del elenco juvenil de la telenovela La mexicana y el güero interpretando al rebelde y dicharachero Brandon Heredia Peñaloza, así mismo compartiendo escena con los actores Nora Salinas y Rodrigo Abed y un gran reparto coral.

En 2021 regresa nuevamente de la mano del productor Nicandro para participar en su producción de Mi fortuna es amarte interpretando a Omar Haddad un muchacho desordenado pero de buenos sentimientos, compartiendo créditos al lado de Susana González, David Zepeda y demás actores

Actualmente participa por tercera ocasión al lado del productor con su más reciente estrenada producción de Mi camino es amarte en el papel de JuanPa Gallardo un clavadista profesional y hermano de la protagonista Daniela al lado nuevamente de Susana González y Gabriel Soto.

Filmografía

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en Morelia
Actores de televisión de México
Actores de teatro de México